Міше́ль Дело́н  ( *1947) — французький літературознавець, професор в університеті Париж IV Сорбонна. Дослідник епохи Просвітництва, зокрема історії ідей та літератури лібертинізму. Дослідник творчості маркіза де Сада, Казанови та Дені Дідро. Один з видавців «Європейського словника Просвітництва» (1997).

Біографія 
Після навчання на філологічному факультеті в Сорбонні, Мішель Делон з 1973 року викладав літературознавство та історію літератури в Університеті Кан — Нижня Нормандія, з 1981 року — в Орлеанському університеті. 1985 року Делон одержав державний докторат й написав дисертацію під керівництвом Робера Мозі. 1988 року Делон став професором в Університеті Париж X Нантер. З 1997 року він професор в університеті Париж IV Сорбонна.

Відзнаки 

 2013 : Французько-німецька Премія Гей Люссака — Гумбольдта

Вибрані публікації 
Повну бібліографію див.: Офіційний сайт Паризького університету Сорбонна 
 Монографії
 L'idée d’énergie au tournant des Lumières, 1770–1800, Paris, PUF, coll. Littératures modernes, 1988.
 Les liaisons dangereuses de Laclos, Paris, PUF, coll. Etudes littéraires, l986.
 La littérature française du XVIIIe siècle, avec Pierre Malandain, Paris, PUF, coll. Premier cycle, 1996.
 L'invention du boudoir, Paris, Zulma, coll. Grains d'orage, 1999.
 Le savoir-vivre libertin, Paris, Hachette-Littératures, 2000. (Rééd., coll. Pluriel, 2004).
 Albums de la Pléiade: Denis Diderot, bibliothèque de la Pléiade, éditions Gallimard, 2004
 Casanova, histoire de sa vie, Paris, Gallimard, coll.Découvertes, 2011.
 Le principe de délicatesse: libertinage et mélancolie au XVIII siècle, Paris, Albin Michel, 2011.
 Diderot cul par-dessus tête, Paris, Albin Michel, 2013.
 
 Редагування, коментарі
 Le Regard et l'Objet. Diderot critique d'art, éd. avec Wolfgang Drost, Heidelberg, Winter, 1989.
 Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997. (Éd. anglaise, 2001 ; rééd. coll Quadrige, 2007.)
 Sade en toutes lettres. Autour d'Aline et Valcour, éd. avec Catriona Seth. Paris, Desjonquères, 2004.
 Histoire de la France littéraire, vol. 2 : Classicismes, éd. avec Jean-Charles Darmon. Paris: PUF, coll. Quadrique, 2006.
 Sade, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 3 tomes, 1990–1995.
 Diderot, Ruines et paysages, Salon de 1767, et Héros et martyrs. Salons de 1769, 1771, 1775 et 1781, éd. avec Else M. Bukdahl et Anne Lorenceau, Paris, Hermann, 1995.
 Anthologie de la poésie française du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, coll. Poésie, 1997.
 Diderot, Contes et romans, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 2004.
 Mémoires de Suzon, sœur de D.. B….. et La Messaline française, dans : Romanciers libertins du XVIIIe siècle, sous la direction de Patrick Wald Lasowski, tome II, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 2005.
 Restif de La Bretonne, Les Nuits de Paris, préface de, Jean Varloot, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1986.
 Jacques-Antoine de Révéroni Saint-Cyr, Pauliska, ou la Perversité moderne, Paris, Desjonquères, 1991.
 Jean-Baptiste Louvet de Couvray|Louvet de Couvray]], Les Amours de Faublas, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1996.
 Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Paris, Livre de poche classique, 2002.
 Gabriel Sénac de Meilhan, L'Emigré, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2004.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка на сайті університету Париж IV Сорбонна .

Французькі літературознавці
Науковці Паризького університету
Народились 1947